Понизовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Понизовское сельское поселение — входит в Антроповский район

Смоленская область
 Понизовское сельское поселение — входит в Руднянский район

Тверская область
 Понизовское сельское поселение — входит в Торопецкий район